AB4 peut se référer à :

Télévision 
 AB4, chaîne de télévision belge.

Panneau de circulation 
 Panneau AB4, panneau stop en France.